Кинзелька:

 Кинзелька (река) — река в Оренбургской области.
 Кинзелька (посёлок) — посёлок в Оренбургской области.